Tenisový turnaj ATP PBZ Zagreb Indoors 2007 se konal ve dnech 29. ledna - 4. února v chorvatském hlavním městě Záhřebu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 353,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

PBZ Zagreb Indoors
ATP Tour 2007